Die Erste Division 1910/11 war die 16. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. September 1910 und endete am 23. April 1911.

Alphonse Six vom Meister CS Brügge stellte mit 38 Toren einen neuen Rekord auf, der 32 Jahre hielt.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Neu dabei war Aufsteiger Racing Club de Malines.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1910/11